Кэтчингс — фамилия.
 Кэтчингс, Тамика (род. 1979) — американская профессиональная баскетболистка.
 Кэтчингс, Харви (род. 1951) — американский профессиональный баскетболист.
 Кэтчингс, Уаддилл (англ.) — американский экономист.